Cavall, animal domesticat.
 Cavall marí (o Hipocamp)
 Cavall de mar (Hippocampus ramulosus)
 Cavall (escacs) per al joc dels escacs.
 Cavall de Troia
 Cavall (moneda)
 Cavall com a sinònim d'heroïna
 Any del cavall de l'astrologia xinesa
 Cavall de vapor

Vegeu també 
 Cavallets